Karatobe kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Qaratöbe Aūdany, distrikt, Västkazakstan, 
 Karatobe (ort i Kazakstan), Västkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar